

Musica
 Hey – gruppo musicale polacco
 Hey! – singolo di Julio Iglesias del 1980
 Hey! – album di Julio Iglesias del 1980
 Hey! – album del gruppo canadese The Gruesomes del 1988
 Hey! – singolo di Masaharu Fukuyama del 2000
 Hey! – singolo di Paola & Chiara del 2002
 Hey – singolo di Mitchel Musso del 2004
 Hey! – singolo di Piotta e Mariangela del 2007
 Hey! – singolo di Jullie del 2009
 Hey! – album di Jullie del 2009
 Hey! – singolo di Leonie Meijer del 2011
  Hey! – singolo degli Showtek con i Bassjackers del 2012

Altro
 Hey, compagnia di telecomunicazioni faroese